

Вест-Ратленд — місто, штат Вермонт
 Вест-Ратленд — переписна місцевість, штат Вермонт